

Хліборобне — село, Бистроістоцький район, Алтайський край
 Хліборобне — селище, Біляєвський район, Оренбурзька область

Хліборобне — село, Вінницька область, Козятинський район
 Хліборобне — село, Запорізька область, Пологівський район